Zwieracz odbytu (łac. sphincter ani) - grupa mięśni blokujących wydostawanie się kału z odbytu. 

Składa się z następujących części:
 zwieracz wewnętrzny odbytu - mięsień gładki,
 zwieracz zewnętrzny odbytu - mięsień poprzecznie prążkowany,

 według niektórych źródeł: mięsień łonowo-odbytniczy.

Przypisy 

Mięśnie człowieka
Anatomia miednicy
Układ pokarmowy człowieka